Станислав Говорухин е съветски и руски режисьор, политик, общественик, продуцент, артист, сценарист и писател на произведения в жанра исторически роман.

Биография 
Станислав Говорухин е роден на 29 март 1936 г. в Березники, РСФСР, СССР (сега Пермски край, Русия). Баща му е донски казак, който е репресиран и умира в Сибир през 1938 г. Отгледан е от майка си и има сестра. През 1958 г. завършва Геологическия факултет на Казанския държавен университет и около година работи като геолог към Средно-Волжкото управление за геоложки проучвания. В периода 1959 – 1961 г. работи като редактор и асистент-режисьор в студиото в Казанската телевизия. През 1966 г. завършва с отличие режисьорския факултет на Държавния институт по кинематография.

След дипломирането си работи като асистент-режисьор, режисьор, и режисьор-постановчик на Одеската киностудия за художествени филми. В периода 1987 – 1993 г. е режисьор на киноконцерна „Мосфилм“. Режисьор, сценарист и актьор в множество филми. Той е почетен деятел на изкуството на УССР от 1986 г. Народен артист на Руската федерация от 2006 г.

Член е на Съюза на кинематографистите на СССР (Русия) до 1993 г. През 1987 г. става инициатор, създател и президент на Съветския международен фестивал на жанровото кино „Золотой Дюк“, който се провежда в Одеса през 1988 – 1991 г.

Член е на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация от 1993 г. от партията „Обединена Русия“ и е председател на Комитета за култура на Държавната дума. Член на партията „Обединена Русия“ от 2005 г.

През 2000 г. участва в президентските избори. На 8 декември 2011 г. оглавява щаба на Владимир Путин на президентските избори през 2012 г.

През 2016 г. е избран за член на Държавната дума на Руската федерация от партия „Единна Русия“.

Станислав Говорухин умира на 14 юни 2018 година в правителствения санаториум „Барвиха“.

Филмография

Книги 
 Великая криминальная революция (1993)Великата криминална революция, изд. „Христо Ботев“ (1995), прев. Мария Петрова
 Страна воров на дороге в светлое будущее (1994)
 Неизвестное об известных (1996)
 Написал (1998)

Източници 

  Биография в „LifeHacker“
  Биография в официалния сайт

Външни препратки 
  на Станислав Говорухин
 
 
 

Руски актьори и актриси
Съветски актьори и актриси
Руски режисьори
Съветски режисьори
Руски сценаристи
Съветски сценаристи
Кинодокументалисти
Руски автори на исторически романи
Руски политици
Членове на Единна Русия
Възпитаници на Казанския университет
Народни артисти
Почетни доктори в Русия
Личности (Пермски край)
Хора от Московска област
Починали от сърдечна недостатъчност